Résultats détaillés de l’édition 1981 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 30 novembre 1981 au .

Faits marquants 
En l'absence des trois meilleurs joueurs mondiaux (Borg, McEnroe et Connors), le Sud-Africain Johan Kriek remporte son premier titre du grand chelem. Seul champion présent, Guillermo Vilas est battu à la surprise générale au troisième tour par l'Américain Hank Pfister.

Dans le tableau féminin, en présence de toutes les meilleures joueuses du monde, l'Américaine Martina Navrátilová parvient enfin à accrocher une troisième victoire en grand chelem depuis son dernier succès à Wimbledon en 1979. Elle s'impose de la plus belle des manières, en trois manches accrochées face à son éternelle rivale Chris Evert.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1981 de l'ATP
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1981
Australie
Australie
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1981
Tennis en Australie en 1982
Tennis en décembre 1981
Tennis en janvier 1982